Kostelec ist der Name  mehrerer Orte in Tschechien

Stadt Kostelec nad Černými Lesy (Schwarzkosteletz), Okres Praha-východ
Stadt Kostelec nad Labem (Elbekosteletz), Okres Mělník
Stadt Kostelec na Hané (Kosteletz in der Hanna), Okres Prostějov  
Stadt Kostelec nad Orlicí (Adlerkosteletz), Okres Rychnov nad Kněžnou

Gemeinde Červený Kostelec (Rothkosteletz), Okres Náchod
Gemeinde Kostelec u Kyjova (Kosteletz), Okres Hodonín
Gemeinde Kostelec u Jihlavy (Wolframs), Okres Jihlava
Gemeinde Kostelec u Jičíněvsi (Kosteletz), Okres Jičín 
Gemeinde Kostelec u Stříbra (Kostelzen), Okres Tachov
Gemeinde Kostelec u Heřmanova Městce (Kosteletz), Okres Chrudim
Gemeinde Kostelec u Holešova (Kosteletz), Okres Kroměříž
Gemeinde Kostelec nad Vltavou (Kosteletz an der Moldau), Okres Písek
Gemeinde Kostelec u Křížků (Kreuzkosteletz), Okres Praha - východ 
Gemeinde Vrbatův Kostelec (Werbatkosteletz), Okres Chrudim

Ortsteil Bílý Kostelec(Weißkirchen) von Úštěk, Okres Litoměřice
Ortsteil Horní Kostelec (Ober Kosteletz) von Červený Kostelec, Okres Náchod
Ortsteil Kostelec nad Ohří (Kosteletz an der Eger) von Budyně nad Ohří, Okres Litoměřice
Ortsteil Kostelec (Hochkirchen) von Fulnek, Okres Nový Jičín; siehe Kostelec (Fulnek) 
Ortsteil Kostelec (Kosteletz) von Hluboká nad Vltavou, Okres České Budějovice
Ortsteil Kostelec (Kosteletz) von Hromnice, Okres Plzeň-sever 
Ortsteil Kostelec (Kosteletz) von Zlín, Okres Zlín; siehe Kostelec (Zlín)
Ortsteil Kostelec (Weißkirch) von Krnov, Okres Bruntál 
Ortsteil Kostelec (Kosteletz) von Těrlicko, Okres Karviná
Ortsteil Nový Kostelec (Neu Kosteletz) von Borotín u Tábora, Okres Tabor
Ortsteil Zbořený Kostelec (Wüstkosteletz) von Týnec nad Sázavou, Okres Benešov 

Kostelec ist der Familienname folgender Personen:
 Auguštin Kostelec (1879–1963), slowenischer Zisterzienserabt

Siehe auch:
 Kostelić